Mossoró (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Mossoró (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 João Batista Lima Gomes, een Braziliaans voetballer, beter bekend onder zijn voetbalnaam Mossoró